Running (englisch für Laufen oder Laufsport) bezeichnet:
 Running – Das Laufmagazin, Ausdauersportmagazin im deutschsprachigen Raum
 Running (Film), kanadischer Sportfilm von Steven Hilliard Stern aus dem Jahr 1979
 Running (Evermore), Lied von Evermore aus dem Jahr 2006
 Running (No Doubt), Lied von No Doubt aus dem Jahr 2003
 Running (Sarah Brightman), Lied von Sarah Brightman aus dem Jahr 2007
 Running (Sandro-Lied), Lied von Sandro Nicolas aus dem Jahr 2020

Siehe auch
 Running Gag, Stilmittel der Komik und des Humors
 Runnin’ (Dying to Live), Lied der Rapper Tupac Shakur und The Notorious B.I.G.
 Run, Begriffsklärung
 Running Scared, Begriffsklärung